Alvand kan syfta på:

 Alvand (flod), flod i västra Iran och östra Irak

Orter

Azerbajdzjan 

 Əlvənd, ort, Zärdab,

Iran 

 Alvand (Qazvin), stad i Qazvin, 
 Alvand (Zanjan), ort i Zanjan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar